Отто Штерн (;  — ) — немецкий и американский , лауреат Нобелевской премии по физике за 1943 год.

Член Национальной академии наук США (1945).

Биография 
Родился в Зорау, Верхняя Силезия (ныне Жоры, Польша), в зажиточной еврейской семье, вскоре переехавшей в Бреславль. Его отец Оскар Штерн (1850—1919) был занят в зерноторговле, мать Женни (Евгения) Розенталь (1866—1907), происходила из Лаупхайма. Учился в Бреславле (Вроцлав). После ухода со своего поста в Университете Гамбурга в 1933 году из-за нацистов он стал профессором физики в Технологическом институте Карнеги и позднее стал почётным доктором в Калифорнийском университете. 

Штерн был выдающимся экспериментатором; его вклад в физику включал развитие метода молекулярных пучков, открытие спина (совместно с Вальтером Герлахом, 1922; см. опыт Штерна — Герлаха), измерение атомных магнитных моментов, демонстрацию волновой природы атомов и молекул, открытие магнитного момента протона. Он стал лауреатом Нобелевской премии по физике в 1943 году.

См. также 
 Опыт Штерна

Примечания

Ссылки 
 Биография Отто Штерна на сайте электронной библиотеки «Наука и техника»
 
 Биография Отто Штерна на www.nobel-winners.com
 Информация с сайта Нобелевского комитета
 Метод молекулярных пучков 
 Friedrich, Bretislav and Dudley Herschbach, «Stern and Gerlach: How a Bad Cigar Helped Reorient Atomic Physics». Physics Today, December 2003. Доступно по адресу .

Лауреаты Нобелевской премии по физике
Выпускники Вроцлавского университета
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Члены Национальной академии наук США
Члены Гёттингенской академии наук
Иммигрировавшие в США из Германии
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Почётные доктора ETH Zurich